Paschkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Paschkowzy/Пашковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Paschkiwzi (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Paschkiwzi (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Paschkiwzi (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Paschkiwzi (Dnister)